Frostbite (2006), een film
 Frostbite (engine), een game engine
 Engelse titel van IJskoud (roman)